Miejscowości w USA:
 Schoharie – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
 Schoharie – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
Gminy w USA:
 Schoharie (ang. Schoharie Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Schoharie (ang. Schoharie County) – w stanie Nowy Jork